Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 2006

Aufstieg 
Meister der jeweiligen Regionalliga und damit Aufsteiger in die Bundesliga wurden die folgenden Clubs: Uhlenhorster HC (Nord), Berliner Sport-Club (Ost), Mannheimer HC (Süd), HC Essen (West)

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 05/06

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2005
Hockey 2006